Sandra Schützová (ur. 21 października 1991 w Jilemnicach) – czeska biegaczka narciarska. Wystąpiła na mistrzostwach świata. Swój największy sukces odniosła 6 stycznia 2019 we włoskom Val di Fiemme, zajmując 24. miejsce podczas ostatniego etapu Tour de Ski w biegu na dystansie 9 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 

Czescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991